Антонов Анатолій Іванович — російський військовик і дипломат
 Антонов Анатолій Петрович — радянський інженер-будівельник